Wootton est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Barbara Wootton (1897-1988), sociologue et criminologiste britannique
Bob Wootton (1942-2017), guitariste américain
Brenda Wootton (1928-1994), poète et chanteur folklorique de Cornouailles
Chris Wootton (né en 1988), coureur automobile australien
Corey Wootton (né en 1987), joueur américain de football américain
David Wootton, avocat et homme politique britannique
Frank Wootton (1911-1998), peintre anglais
Frank Wootton (1893-1940), jockey australien
George Wootton (1834-1924), joueur de cricket anglais
Jeff Wootton (né en 1987), guitariste et auteur-compositeur anglais
John Wootton (c. 1682-1764), peintre anglais
Llyod Wootton (né en 1927), joueur de crosse en enclos canadien
Marc Wootton (né en 1975), comédien britannique
Scott Wootton (né en 1991), joueur de football anglais
Thomas S. Wootton (c. 1740-1789), pionnier américain du Maryland

Toponyme

Wootton, localité de la Nouvelle-Galles du Sud

Wootton, village du Bedfordshire
Wootton Fitzpaine, village du Dorset
Wootton, hameau de New Milton, Hampshire
Wootton St Lawrence, village du Hampshire
Wootton, localité du Herefordshire
Wootton, village de l'île de Wight
Wootton, village du Kent
Wootton, village du North Lincolnshire
Wootton, village du Northamptonshire
Wootton, village du Vale of White Horse, Oxfordshire
Wootton-by-Woodstock, village de l'Oxfordshire
Wootton, localité du Shropshire
Wootton, village du Staffordshire
Wootton Wawen, village du Warwickshire
Royal Wootton Bassett, ville du Wiltshire
Wootton Rivers, village du Wiltshire
Leek Wootton, village du Warwickshire

Fiction
Wootton Major, endroit fictif de la nouvelle Smith de Grand Wootton de J. R. R. Tolkien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme